Каракал може има више значења:

 Каракал, врста дивље мачке.
 Каракал (град), град у јужној Румунији.